Prins Chun är en furstetitel från Qingdynastin som bland annat burits av följande personer:

Yixuan (1840-1891), den förste prins Chun;
Zaifeng (1883-1950), den andre prins Chun.

WP:Projekt Kina